Amerikai Egyesült Államok
 Sauk City (Washington)
 Sauk City (Wisconsin)